Молодянка (рос. Молодянка) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Жолоб'янки, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,33 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,09 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,21. Річка формується багатьма безіменними струмками і повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Мокре. Тече переважно на північний схід через Коритища і в селі Жолобне впадає в річку Жолоб'янку, ліву притоку Церему.

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 373 
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 167.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Баранівського району
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці